Emmanuel Constant ist der Name folgender Personen:

* Emmanuel Constant (Bischof) (1928–2009), haitianischer Geistlicher, Bischof von Gonaïves
 Emmanuel Constant (Paramilitär) (* 1956), haitianischer Paramilitär